Stange Days може да се отнася за:

 Strange Days – албум на група Доорс
 Strange Days – песен на група Доорс
 Strange Days – филм